Вейккауслига 2015 () — 85-й сезон чемпионата Финляндии по футболу. Чемпионский титул впервые в истории завоевал клуб СИК из Сейняйоки. На втором месте — РоПС из Рованиеми. Чемпионский титул защищал клуб ХИК, который в итоге занял 3-е место.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 12 клубов. Они играют между собой трёхкруговой турнир (33 тура).

Еврокубковая квота 
Чемпион Финляндии стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Финляндию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три финские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}
 Примечания
  1: Клуб МюПа-47 из-за финансовых трудностей прекратил своё существование
  2: Клуб Хонка из-за финансовых трудностей переведён в третий дивизион
  3: Клуб ТПС выбыл в Юккёнен

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

 Примечания
  1:Клуб Мариехамн квалифицировался в Лигу Европы как обладатель кубка Финляндии 2015 года

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий круг

Стыковые матчи 
Клуб «КТП», занявший 11-е место играл стыковые матчи за право остаться в Вейккауслиге на следующий сезон с клубом «ПК-35 Вантаа», занявшим 2-е место в турнире Первого дивизиона 2015.

Таким образом по сумме двух матчей со счётом 3:2 выиграл клуб «ПК-35 Вантаа» и будет играть в Вейккауслиге в следующем сезоне.

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания 

2015
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2015 году